Santander steht für:

 Santander, Stadt in der Autonomen Gemeinschaft Kantabrien, Spanien
 Provinz Santander, früherer Name der Provinz Kantabrien in der Autonomen Gemeinschaft Kantabrien
 Santander (Cebu), Stadtgemeinde in der Provinz Cebu, Philippinen
 Santander (Comarca), Comarca in der autonomen Gemeinschaft Kantabrien
 Departamento de Santander, Departamento in Kolumbien
 Departamento de Norte de Santander, Departamento in Kolumbien
 Santander de Quilichao, Gemeinde im Departamento Cauca, Kolumbien
 Puerto Santander (Norte de Santander), Gemeinde im Departamento Norte de Santander, Kolumbien
 Puerto Santander (Amazonas), Amt im Departamento Amazonas, Kolumbien

Institutionen:

 Banco Santander, spanische Universalbank
 Santander Consumer Finance, Division von Banco Santander, spezialisiert auf Kreditfinanzierungen
 Santander Consumer Bank (Deutschland), deutsches Kreditinstitut
 Santander Consumer Finance Benelux, Tochterbank von Banco Santander
 Santander-Gruppe, Zusammenschluss europäischer Universitäten, Brüssel

Santander ist der Familienname folgender Personen:

 Federico Santander (* 1991), paraguayischer Fußballspieler
 Francisco de Paula Santander (1792–1840), kolumbianischer Politiker
 Kike Santander (* 1960), kolumbianischer Musiker, Komponist, Produzent und Musikunternehmer
 Luis Enrique Santander Aguirre (* 1983), mexikanischer Fußballschiedsrichter
 Sergio Santander (um 1926–2006), chilenischer Sportfunktionär